Yanling kan syfta på:

Kina
 Yanling, Xuchang – ett härad i Henan-provinsen
 Yanling, Zhuzhou – ett härad i Hunan-provinsen
 Yanling (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,88, long 119,48) – en ort i provinsen Jiangsu
 Yanling (Han) – en  kejsargrav från handynastin

WP:Projekt Kina